végrendelet régiesen
 Testamentum, 1972-ben indított romániai könyvsorozat
Művészet
 Testamentum (Testament), 1983-ban bemutatott amerikai dráma
 Testamentum, az Omega együttes 2020-ben megjelent nagylemeze